Mühlau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Mühlau, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Mühlau, Sachsen, ort och kommun i Sachsen,